Der Fiat Stilo ist ein Kompaktklassefahrzeug des Automobilherstellers Fiat, das in Europa von Herbst 2001 bis Sommer 2008 verkauft wurde. Er ersetzte als drei- sowie fünftüriges Schrägheck  die Modelle Fiat Bravo/Brava und als fünftüriger Kombi Multi Wagon den Fiat Marea Weekend.

Geschichte 
Im Oktober 2001 kam zunächst die Schräghecklimousine als Drei- sowie Fünftürer auf den Markt.
Zum Marktstart waren drei Ottomotoren und ein Dieselmotor verfügbar.

Die Karosserien der beiden Versionen sind verschieden (andere Stoßfänger, Kotflügel, Türen, Windschutzscheiben), obwohl sich die Fahrzeuge bis zur B-Säule nahezu gleichen. Dies war möglich, weil der Fiat Stilo nach dem Fiat Multipla das zweite Modell war, das auf der stählernen Space-Frame-Plattform von Fiat basierte. Mit dieser Konstruktionsweise ließen sich mit relativ geringem Aufwand unterschiedliche Karosserieversionen realisieren.

Die Motoren, die selbsttragende Karosserie und das Fahrwerk wurden von Fiat selbst entwickelt und produziert, die Bremsanlage ist eine Entwicklung von Bosch. Auch der größte Teil der Elektrik wurde von Bosch zugeliefert, ebenso wie die Common-Rail-Einspritzanlage, Luftmassenmesser, Hochdruckpumpe bei JTD-Modellen, ABS und ESP. Einige Bauteile sind auch von TRW/Lucas.

Ab Januar 2003 gab es auch eine Kombiversion (Multi Wagon), die den Ende 2002 eingestellten Fiat Marea Weekend ersetzte.

Modellpflege 
Im September 2004 wurde die Stilo-Reihe einer Modellpflege unterzogen. Zumindest beim Fünftürer waren die Heckleuchten abgedunkelt. Zentral über dem Kennzeichen wurden nun auch Fiat-Logos angebracht.

Technische Neuheiten waren die Dieselmotoren mit Common-Rail-Direkteinspritzung und einem Hubraum von 1,9 Litern, die in drei Leistungsstufen (74, 88 und 110 kW – 100, 120 und 150 PS) erhältlich waren.

Im September 2005 wurde die Palette noch um den Stilo Uproad erweitert, einen rustikal gestalteten Kombi, der beispielsweise eine leicht vergrößerte Bodenfreiheit zu bieten hatte. Ihn gab es nur mit den 1,9 l-Dieselmotoren, anfangs in den Leistungsstufen mit 85 und 103 kW (115 und 140 PS) später mit 88 und 110 kW (120 und 150 PS).

Ausstattungsvarianten 

Die wichtigsten Ausstattungsvarianten in Deutschland:
 Active
 Dynamic
 Abarth (nur 2.4 20V mit Selespeed 5-Gang-Getriebe)
Sondermodelle
 Formula (in Österreich)
 Trofeo
 Torino
 Michael Schumacher (nur 2.4 20V und 1.9 JTD mit 103 kW bzw.  110 kW (140 PS bzw. 150 PS))
 Feel
 Linea Sport
 GT (2.4 20V, manuelles 5-Gang-Getriebe)
 TCM-Edition (limitiertes Tchibo-Sondermodell als 1.6 mit 76 kW (103 PS))
Bereits die Standardvariante „Active“ war für ein Fahrzeug dieser Klasse gut ausgerüstet, beispielsweise mit einer Klimaanlage.

Neben der klassischen Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) war für den Stilo bereits ein adaptiver Tempomat (Active-Cruise-Control) lieferbar. Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass in den Fahrzeugen, die ohne Tempomat verkauft wurden, nur der Bedienhebel fehlte. Die gesamte Regelelektronik nebst Servomotoren war standardmäßig verbaut. So war ein preiswertes Nachrüsten des klassischen Tempomats mit relativ geringem Aufwand möglich.

Klimatisierung 
Den Stilo gab es mit einer Standard-Heizungsanlage mit Umluftfunktion, einer Klimaanlage sowie einer Zweizonen-Klimaautomatik mit AQS, einem System, das automatisch die Luftqualität misst und gegebenenfalls die Umluftfunktion automatisch aktiviert.

Multimedia/Radio 
Für den Stilo gab es mehrere Audiosysteme zur Auswahl:
 Radio/Kassette
 Radio/CD
 Radio/CD/MP3
 oder das Doppel-DIN-System „ConnectNAV“

Auch gab es den Stilo in manchen Ausführungen mit einem integrierten Subwoofer im Kofferraum.

Motoren 
Es wurden Ottomotoren von 59 bis 125 kW (80 bis 170 PS) und Dieselmotoren von 59 bis 110 kW (80 bis 150 PS) angeboten. Zur Modellpflege im Herbst 2004 wurde der 1,2–l–16V-Motor mit (80 PS) aus dem Programm genommen und durch einen 1,4–l–16V-Motor mit 66kW (90 PS) ersetzt.

Ottomotoren

Dieselmotoren 
Die Motoren mit dem 8 Ventil Zylinderkopf verfügen nicht über Hydrostößel – diese waren nur beim 16 Ventiler verfügbar.

Nachfolger 
Im November 2006 wurde die Produktion der drei- sowie fünftürigen Stilo in Europa eingestellt, die beide durch den ausschließlich fünftürig angebotenen Bravo (Typ 198) ersetzt wurden.

Der Stilo Multiwagon war auf den europäischen Märkten noch bis August 2008 erhältlich. Zeitgleich wurde auf den südamerikanischen Märkten ein Facelift am Stilo vorgenommen.

In Brasilien lief die Fertigung noch bis 2010 als Fünftürer mit leistungsstarken Ottomotoren für den südamerikanischen Markt weiter. Nach Argentinien und Uruguay wurde der Stilo mit italienischem Dieselmotor exportiert.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2001 und 2009 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 69.535 Fiat Stilo neu zugelassen worden. Mit 22.569 Einheiten war 2002 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kombi
Kombilimousine